GNU peut faire référence à :
 GNU (où GNU signifie GNU’s not UNIX), un système d'exploitation libre reprenant les concepts et le fonctionnement d’UNIX ; 
 Gyeongsang National University (en français, Université nationale de Gyeonsang), l'université nationale de Corée du Sud.

Voir aussi 
 (9965) GNU, un corps de la Ceinture d'astéroïdes qui orbite autour du Soleil en 3.76 années
 Gnou